

Sigle 
 Data Component Technology – formato di videoregistrazione
 Discrete Cosine Transform – trasformata discreta del coseno, trasformata spesso usa per la compressione video
 Double Clutch Transmission – cambio a doppia frizione: un particolare tipo di cambio a due frizioni

Codici 
 DCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Duncan Town (Bahamas)

Altro 
 DCT – abbreviazione aeronautica di Direct – Diretto